La Liga Esperancina de Fútbol 2018 fue la octogésima séptima temporada de la Liga Esperancina de Fútbol. El torneo llevó el nombre de «150 años Humboldt» por motivos del 150.º aniversario de la fundación de la localidad de Humboldt.

Consagró campeón al Club Central San Carlos, que logró de esta manera su décimo título. Se definió también la clasificación a la Copa Santa Fe 2019 y a la Copa Federación 2019.

Sistema de disputa

Primera fase 
Los 24 equipos participantes se dividieron en dos grupos de 12 integrantes cada uno, donde se enfrentaron en partidos de ida y vuelta en un sistema de todos contra todos. Los ocho primeros de cada zona clasificaron a la segunda fase para determinar al campeón.

Si al término de la fase  dos o más equipos terminaron empatados en puntos, se aplicaron los siguientes criterios de desempate:
 El mayor número de puntos obtenidos en los partidos entre los equipos en cuestión.
 La mayor cantidad de partidos ganados.
 La mayor diferencia de goles.
 El mayor número de goles a favor.
 Sorteo.

Segunda fase 
A partir de aquí, los dieciséis equipos clasificados disputaron una serie de eliminatorias a ida y vuelta, hasta consagrar al campeón.

La segunda fase estuvo compuesta por cuatro etapas: octavos, cuartos, semifinales y final. A los fines de establecer las llaves de la primera etapa, los dieciséis equipos fueron ordenados en una tabla (numerados del 1 al 16 de acuerdo con su desempeño en la primera fase), enfrentándose en octavos de final el 1 con el 16, el 2 con el 15, el 3 con el 14, y así sucesivamente. Durante todo el desarrollo de las fases finales, el equipo que ostentara menor número de orden que su rival de turno ejerció la localía en el partido de vuelta.

Equipos participantes

Distribución geográfica de los equipos

Primera fase

Zona Norte

Zona Sur

Segunda fase

Clasificación para las fases finales

Cuadro de desarrollo 

Nota: En cada llave, el equipo con el menor número de orden y que ocupa la primera línea es el que define la serie como local.

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio oficial de la Liga Esperancina de Fútbol.

Liga Esperancina de Fútbol
Fútbol en Argentina en 2018